Brieger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brieger (1832–1912), sächsisch-thüringischer Dichter
 Ernst Brieger (1891–1969), deutsch-britischer Mediziner
 Friedrich Gustav Brieger (1900–1985), Botaniker
 Hubertus Brieger (1909–1978), deutscher Kinderarzt
 Johann Brieger (* 1962), österreichischer Diplomat
 Lolita Brieger (* 1964), deutsches Mordopfer
 Lothar Brieger (1879–1949), deutscher Journalist und Kunsthistoriker
 Ludwig Brieger (1849–1919), Mediziner, Erstbeschreibung von 1,5-Diaminopentan
 Nicolas Brieger (* 1943), Schauspieler und Regisseur
 Otto Brieger (1835–1904), deutscher Komponist
 Peter Brieger (1898–1983), Kunsthistoriker
 Robert Brieger (* 1956), Offizier des Österreichischen Bundesheeres im Range eines Generals
 Sven Brieger (* 1960), deutscher Synchronsprecher
 Theodor Brieger (1842–1915), Leipziger Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Prieger